Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of Chicago 1977, facente parte del WTA Tour 1977, ha avuto come vincitrici Rosie Casals e Chris Evert che hanno battuto in finale Margaret Court e Betty Stöve 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Rosie Casals /  Chris Evert (Campionesse)
 Margaret Court /  Betty Stöve (finale)

 Kerry Reid /  Greer Stevens (primo turno)
 Virginia Ruzici /  Kristien Shaw (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Chicago 1977